Лаймон — фамилия. Известные носители:
 Лаймон, Айари (род. 1976) — американская актриса.
 Лаймон, Ричард (1947—2001) — американский писатель в жанре ужасов.
 Лаймон, Фрэнки (1942—1968) — американский певец.